Lausers ist der Ortsname von

 Lausers am Moos, Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Lausers (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Lausers (Legau), Ortsteil des Marktes Legau, Landkreis Unterallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Lauser